Lasers — третий студийный альбом американского рэпера Lupe Fiasco, выпущенный 8 марта 2011 года. Запись альбома проходила в период между 2008 и 2010 годами. Гостями на альбоме выступили Trey Songz, John Legend, Skylar Grey, Sway, Matt Mahaffey, MDMA, Эрик Тёрнер и Sarah Green. Альбом дебютировал на первой строчке в американском чарте Billboard 200, продав 204 000 копий. Первый сингл с альбома «The Show Goes On» достиг 2x платинового статуса.

Продажи 
Альбом дебютировал на первой строчке в американском чарте Billboard 200, продав 204,000 копий. По состоянию на 10 августа 2011 года продано 452,000 копий альбома.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Лупе Фиаско